Født 6. juni 1958, Danmark.

Musikskolekonsulent, Studielektor (Københavns Universitet), Dirigent, Komponist og arrangør.

Uddannet musikpædagog (AM) fra DKDM og Korpædagog fra Musikhögskolan i Göteborg.

Studier i jazz og latinamerikansk musik i New York.

Mange års undervisningserfaring fra daginstitutioner, folkeskolen, gymnasiet, højskoler, seminarier og som stævneinstruktør i danske og internationale korkredse.

Tidligere docent på Det Fynske Musikkonservatorium

Foreninger 
Formand, Danske Korledere

Formand, Nordisk Korforum

Bestyrelsesmedlem, International Federation for Choral Music

Udgivelser 
Slå ørene ud! - Idéhæfte, Edition Egtved 1993

Links 
http://lyren.dk/artikler/niels_graesholm.htm